Департамент Хунин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 2476 км². Население — 28933 человек. Плотность населения — 11,70 чел./км².

Административный центр — Санта-Роса-де-Конлара.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на севере и востоке — с провинцией Кордова
на юге — с департаментом Чакабуко
на юго-западе — с департаментом Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на западе — с департаментом Аякучо

Административное деление
Департамент состоит из 6 муниципалитетов:
Санта-Роса-де-Конлара
Карпинтерия
Лафинур
Лос-Мольес
Талита
Мерло

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис